Csehország
 Radkovice, település a Dél-plzeňi járásban
 Radkovice u Budče, település a C járásban
 Radkovice u Hrotovic, település a C járásban
 Radkovice, Měčín településrésze a Klatovyi járásban
 Radkovice, Úlehle településrésze a Strakonicei járásban